Dia do Fico
Ferrovia de Integração do Centro-Oeste

Pessoas
Raffaella Fico - atriz e modelo italiana
Robert Fico - político eslovaco

Desambiguação